Tarakanov est un nom propre russe qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Fédor Tarakanov (1931-), coureur cycliste soviétique ;
 Sergei Tarakanov (1958-), joueur de basket-ball soviétique puis russe ;
 Valery Tarakanov (1941-), fondeur soviétique.

Patronyme russe